Balotești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Balotești (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov

 Balotești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Balotești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți